Haina (Hildburghausen), een gemeente in het Duitse district Hildburghausen
 Haina (bij Gotha), een gemeente in het Duitse district Gotha
 Haina (Kloster), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Bajos de Haina, een stad in de Dominicaanse Republiek en een van de zwaarstvervuilde plaatsen ter wereld
 Haina (rivier), een rivier in de Dominicaanse Republiek